Krasne (gemeente in powiat Przasnyski), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Przasnyski
 Krasne (gemeente in powiat Rzeszowski), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Rzeszowski
 Krasne (Giby), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in het district Sejneński, in de gemeente Giby 
 Krasne (Krasnopol), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in het district Sejneński, in de gemeente Krasnopol
 Krasne (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Przasnyski
 Krasne (powiat Augustowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in het district Augustowski
 Krasne (powiat Białostocki), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in het district Białostocki
 Krasne (powiat Człuchowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Człuchowski
 Krasne (powiat Lubartowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Lubartowski
 Krasne (powiat Przeworski), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in het district Przeworski
 Krasne (powiat Rzeszowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in het district Rzeszowski
 Krasne (powiat Sokólski), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in het district Sokólski
 Krasne (powiat Zamojski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Zamojski
 Krasne (Rejowiec Fabryczny), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Chełmski, in de gemeente Rejowiec Fabryczny
 Krasne (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in het district Pyrzycki
 Krasne (Wojsławice), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Chełmski, in de gemeente Wojsławice

Zie ook: Krásné